McFeely ist der Familienname folgender Personen:

 Ciarán McFeely, irischer Solokünstler und Musiker, siehe Simple Kid
 Stephen McFeely, US-amerikanischer Drehbuchautor